Уильям Куртене (; около 1475 — 9 июня 1511) — английский аристократ, 1-й граф Девон в 1511 году, рыцарь Бани. Его отец получил графский титул и владения на юго-западе Англии в 1485 году. Ещё при жизни отца, в 1495 году, Уильям женился на Екатерине Йоркской, дочери короля Эдуарда IV и сестре жены короля Генриха VII. Позже он был заподозрен в связях с йоркистами, семь лет провёл в заключении (1502—1509) и едва избежал казни. После восшествия на престол Генриха VIII вышел на свободу и был восстановлен в правах, но вскоре умер.

Биография 
Уильям Куртене принадлежал к младшей ветви знатного английского рода французского происхождения, представители которого при Джоне Безземельном обосновались в Девоне, а позже стали наиболее влиятельными землевладельцами Юго-Западной Англии. С 1299 года Куртене носили титул баронов Куртене, с 1335 — титул графов Девон; по женской линии их родословная восходила к одной из дочерей короля Эдуарда I. Старшая ветвь рода угасла в 1471 году. Отец Уильяма Эдуард помог Генриху VII Тюдору завоевать престол, а потому получил и земли, и графский титул.

Уильям был единственным ребёнком Эдуарда от брака с его кузиной Элизабет Куртене. Он родился примерно в 1475 году, а сразу после воцарения Генриха VII занял видное положение при дворе как наследник графа Девона. В 1487 году, в день коронации жены Генриха Елизаветы Йоркской, юный Куртене был посвящён в рыцари Бани. В 1492 году он сопровождал отца во французском походе, в 1497 году сражался с корнуолльскими повстанцами, участвовал в ряде рыцарских турниров. В 1495 году король позволил сэру Уильяму жениться на шестнадцатилетней Екатерине Йоркской, дочери Эдуарда IV и младшей сестре королевы; таким образом, тот стал свояком монарха и приблизился к трону. С марта 1501 года Куртене получал из казны ренту за верную службу.

В апреле 1502 года всё изменилось: Генрих VII заподозрил сэра Уильяма в изменнических сношениях с йоркистским претендентом Эдмундом де Ла Полем, внуком Ричарда Йоркского и двоюродным братом Екатерины Йоркской. Доказательств вины не было, но Куртене всё же оказался в Тауэре, а в октябре 1507 года был перевезён в тюрьму в Кале. Его лишили прав на отцовское наследство и возможности передать эти права детям. Узнику даже объявили, что его скоро обезглавят, но казнь так и не состоялась. После смерти отца Уильяма в мае 1509 года семейные владения вместе с титулом вернулись короне.

Месяцем ранее умер Генрих VII. Его сын Генрих VIII исключил Куртене из указа о всеобщем помиловании, но позже смягчился. После сентября 1509 года сэр Уильям вышел на свободу, в феврале 1511 года он участвовал в рыцарском турнире в Вестминстере. 12 апреля 1511 года Екатерина Йоркская подписала соглашение с племянником-королём, по которому отказывалась от претензий на земли графов Марч, а Генрих в ответ возвращал её мужу все владения. 9 мая того же года для сэра Уильяма был воссоздан титул графа Девона. Однако уже 9 июня того же года, не успев принести присягу королю и занять своё место в парламенте, Куртене скоропостижно умер от плеврита. Его похоронили в лондонской церкви Блэкфрайерс с почестями, соответствующими графскому рангу.

Семья 
Уильям Куртене был женат с 1495 года на Екатерине Йоркской, дочери Эдуарда IV и Елизаветы Вудвилл. В этом браке родились трое детей:

 Генри, 2-й граф Девон, 1-й маркиз Эксетер (около 1496—1539);
 Эдуард (около 1497—1502);
 Маргарет (около 1499 — до 1526); муж — Генри Сомерсет, 2-й граф Вустер.

Екатерина больше не выходила замуж и умерла в 1527 году в Тивертоне — одном из замков Куртене. У Маргарет детей не было, а Генри, казнённый за измену, оставил только одного сына, который провёл почти всю сознательную жизнь в заключении и стал последним потомком Уильяма.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Кортни
Графы Девон